Reichenburg bezeichnet:
 Reichenburg, Schweizer politische Gemeinde im Bezirk March des Kantons Schwyz
 Burg Reichenburg, in der Steiermark
 den deutschen Namen der slowenischen Ortes Brestanica mit Trappistenabtei Reichenburg

Reichenburg ist der Familienname von:
 Wilhelm Reichenburg (* 1922), bundesdeutscher Fregattenkapitän, der wegen Spionage für die DDR verurteilt wurde. 
Siehe auch:
 Reichsburg
 Reichelsburg
 Reichenberg